

Izvori 

 NK Kupa Donje Mekušje: natjecanja 

1987-88 1
Karlovac-1